Міжконтинентальний кубок з футболу 2003 — 42-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2002–2003 італійський «Мілан» та переможець Кубка Лібертадорес 2003 аргентинський «Бока Хуніорс». Гра відбулася на стадіоні Міжнародному стадіоні у Йокогамі 14 грудня 2003 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка втретє за свою історію здобув «Бока Хуніорс».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2002—2003
 Кубок Лібертадорес 2003

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 2003 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 2003 на transfermarkt  

2003 у футболі
2003
Спортивні змагання у Йокогамі
Грудень 2003